Okręty US Navy o nazwie USS  "Tuscumbia":
 Pierwszy  był kanonierką w czasie wojny secesyjnej.
 Drugi  był holownikiem. Zwodowany w 1945.

Tuscumbia